Cavernocepheus är ett släkte av kvalster. Cavernocepheus ingår i familjen Tetracondylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Cavernocepheus